O pico Frei Leopardi é mais conhecido como Pedra dos Dois Olhos por causa de duas cavernas que se assemelham a dois “olhos”.

Trata-se de um bloco granítico compacto, sendo um dos pontos culminantes da ilha de Vitória, no Espírito Santo, com seus 296 m de altitude.

Situada entre os bairros Fradinhos e Tabuazeiro, está inserido na Reserva Ecológica Municipal da Pedra dos Dois Olhos, que possui 279.677 m² de vegetação, tornando-se o refúgio de animais silvestres dentro da cidade. Esta reserva faz divisa com o Parque da Fonte Grande e juntos compõem a maior reserva de Mata Atlântica da ilha.

Frei Leopardi
Geografia de Vitória (Espírito Santo)